Osiedle Młodych w Białej Podlaskiej
 Osiedla Młodych w Białymstoku
 Osiedle Młodych w Dzierżoniowie
 Osiedle Młodych w Gorlicach
 Osiedle Młodych w Katowicach
 Osiedle Młodych w Olkuszu
 Osiedle Młodych w Polkowicach
 Osiedle Młodych w Siemianowicach Śląskich
 Osiedle Młodych w Środzie Wielkopolskiej
 Osiedle Młodych w Świdnicy
 Osiedle Młodych w Tarnobrzegu
 Osiedle Młodych – osiedle mieszkaniowe w Warszawie
 Osiedle Młodych w Wyszkowie
 Osiedle Młodych w Żywcu
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Rataje (Poznań), Żegrze, Chartowo (Poznań) 

Młodych